Goniada bakeri är en ringmaskart som beskrevs av Charletta och Boyer 1974. Goniada bakeri ingår i släktet Goniada och familjen Goniadidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bakeri